

Patronyme 
 Jean-Christophe Wisch (1739-????), général de division français
 Wilhelm Wisch (1889-1951), homme politique nazi
 Theodor Wisch, général allemand des Waffen-SS

Toponyme

Allemagne 
 Wisch, commune de Schleswig-Holstein, arrondissement de Frise-du-Nord.
 Wisch, commune de Schleswig-Holstein, arrondissement de Plön.

France 
 Wisch, nom allemand de la commune de Wisches, en Alsace.

Pays-Bas 
 Wisch, ancienne commune et seigneurie néerlandaise, de la province du Gueldre
 Château de Wisch

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique